Тулос — топоним в России:

 Тулос — озеро в Муезерском районе Карелии.
 Тулос — озеро в Суоярвском районе Карелии.
 Тулос — посёлок возле оз. Тулос в Муезерском районе, в настоящее время нежилой.

См. также 
 Тулосозеро — деревня в Олонецком районе Карелии.
 Тулосъярви — озеро в Олонецком районе Карелии.